Авинищи — название населённых пунктов в России:

 Авинищи — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Авинищи — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Авинищи — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Авинищи — прежнее название села Малинки Михайловского района Рязанской области.